İzzet Türkyılmaz (1993) – cestista turco
 Kubilay Türkyılmaz (1967) – ex calciatore svizzero